Damaeolus är ett släkte av kvalster. Damaeolus ingår i familjen Damaeolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Damaeolus